Le Tournoi de France de rugby à sept 2005 (anglais : France rugby sevens 2005) est la  et dernière étape la saison 2004-2005 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 10 et  au Stade Jean-Bouin à Paris, en France.
La victoire finale revient à l'équipe de France, battant en finale l'équipe des Fidji sur le score de 28 à 19.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de France de rugby à sept

Liens externes 

2005
Événement sportif à Paris
Rugby à sept en 2005
Sport en France en 2005
Sport en juin 2005